Sallaz est un terme qui se retrouve dans plusieurs toponymes :

Château de La Sallaz, ancienne maison forte, du , dont les ruines se dressent sur la commune de Beaufort dans le département de Savoie ;
 Ville-en-Sallaz, commune située dans le département de la Haute-Savoie ;
 Viuz-en-Sallaz, commune située dans le département de la Haute-Savoie.

Place de la Sallaz, une place de la ville de Lausanne. Elle a donné son nom à :
 Sallaz, station de métro de la ligne M2 du métro de Lausanne ;
 Sallaz/Vennes/Séchaud, quartier de la ville de Lausanne.